Nevern (gall.: Nanhyfer o anche Nyfer) – località del Pembrokeshire (Galles), situata lungo il fiume omonimo
 Nevern (gall.: Nyfer) – fiume del Pembrokeshire (Galles)